Charles Anderson Worsley (1809–1862), lord et joueur de cartes ;
 Frank Worsley (1872-1943), marin et explorateur néo-zélandais ;
 Gump Worsley (1929-2007), joueur de hockey sur glace canadien ;
 Joe Worsley (né en 1977), joueur de rugby anglais ;
 Joseph Worsley (né en 1997), joueur américain de volley-ball ;
 Selena Worsley (né en 1975), joueuse de rugby australienne.

Toponyme 

 Worsley est une ville située dans le district métropolitain de la Cité de Salford, dans le Grand Manchester, en Angleterre ;
 Worsley est un hameau en Alberta au Canada.

Patronyme anglais